Cornely steht für:
 Cornely SA, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Kap Cornely, Kap an der Scott-Küste des Viktorialands, Antarktika

Cornely ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Cornély-Wilczek (1914–2005), deutscher Musiker, Komponist und Arrangeur
 Friedrich Leopold Cornely (1824–1885), deutscher Notar und Politiker
 Karl Cornely (1830–1908), deutscher Jesuit und Professor für Exegese
 Oliver A. Cornely (* 1967), deutscher Facharzt und Professor der Medizin
 Peter Cornely alias DJ Karotte (* 1969), deutscher DJ